Fânațe se poate referi la:
 Localități din România:
 Fânațe (Fonóháza, Fonác(z)a), Bihor
 Fânațe (Szarvadiszénafűdűlő, Szarvadi-Szénafűdűlő), Bistrița-Năsăud
 Fânațe (Szénafűdűlő, Szénafű-Dűlő), Cluj
 Fânațe (Kővárfonác, Kővár-Fonácz), Maramureș
 Fânațe (Band) (Fekete), Mureș
 Fânațe (Fărăgău) (Fönác(z)é), Mureș
 Fânațe (Iclănzel) (Szénafű), Mureș
 Fânațe (Tăureni) (Kincstáribirtok), Mureș
 Localități din România cu nume compuse:
 Fânațele Silivașului (Bircágtanya (Birczág-Tanya)), Bistrița-Năsăud
 Fânațele Căpușului (Úriszénafű, Úri-Szénafű), Mureș
 Fânațele Mădărașului (Szénaság (Széna-Ság)), Mureș
 Fânațele Socolului (Szénaszokol, Széna-Szokol), Mureș

Vezi și 
 Fânari
 Funar

Toponime românești